Сердца трёх — название художественных произведений:
 Сердца трёх — роман американского писателя Джека Лондона.
 Сердца трёх — украино-российский приключенческий фильм 1992 года по мотивам одноимённого романа Джека Лондона.
 См. также 
 Сердца четырёх